Аске́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 185 км на південний схід від Парижа, 100 км на захід від Діжона, 38 км на південь від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 152 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 316,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Аскен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Аскен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна